Василий Васильевич Мальцов:
 Мальцов, Василий Васильевич — русский промышленник и купец.
 Мальцов, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1569; 26 ноября 1804.